Kazimierz Sosnkowski – polski generał
 Jerzy Sosnkowski – polski architekt

Zobacz też 
 Generał Sosnkowski